Junior-VM i håndbold 1977 kan henvise til flere sportsbegivenheder
 Junior-VM i håndbold 1977 (mænd)
 Junior-VM i håndbold 1977 (kvinder)